Castres har flera betydelser:

 Castres, Aisne, en kommun i departementet Aisne i regionen Picardie i norra Frankrike.
 Castres, Tarn, en kommun i departementet Tarn i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike.
 Castres-Gironde, en kommun i departementet Gironde i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike.
 Castres (arrondissement), ett arrondissement i departementet Gironde i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike.